Life Is Good – album di Nas del 2012
 Life Is Good – album dei Flogging Molly del 2017
 Life Is Good – singolo di Future del 2020